HMS Prince George je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Prince George (1682) 
 HMS Prince George (1763) 
 HMS Prince George (1772) 
 HMS Prince George (1895) 

Prince George